La légion est à l'origine l'unité de base de l'armée romaine — Voir l'article de fond légion romaine. Le terme a fait florès et fut repris à différentes époques.

Légion peut faire référence aux entités suivantes :

Un corps d'armée 
 La légion romaine.
 Différents corps d'armée au travers des âges et des pays qui ont parfois été appelées des Légions étrangères.
 En France, le roi  promulgue une ordonnance le  réorganisant l'infanterie française en sept légions nationales de  hommes 
 En France également, la légion est une unité de la Gendarmerie nationale, qui existera, sous différentes formes entre 1801 (arrêté du 12 thermidor an IX) et 2005.

Révolution française 
 Un corps d'armée organisé lors des guerres révolutionnaires à partir des partisans étrangers de la Révolution émigrés en France :
 Légion des Belges et des Liégeois unis
 Légion liégeoise
 Légion germanique
 Légion hanovrienne
 Légion batave
 . De nombreuses autres légions polonaises ont été créées par la suite dans diverses armées.
 Les légions créées par la loi du , dont la légion du Midi ou des Américains commandée par Joseph Bologne de Saint-George
Légion de Kellermann également appelée légion de la Moselle
Légion de Luckner également appelée légion du Centre
Légion des Ardennes également appelée légion de Myazinsky
Légion des Alpes
Légion du Midi également appelée légion des Américains 
Légion nationale du Midi également appelée légion de Montesquiou
Légion nationale des Pyrénées
Légion de la Montagne
Légion nationale des montagnes des Pyrénées également appelée Miquelets
Légion de Rosenthal
Légion nantaise
Légion des Francs
Première légion des Francs également appelée légion Rouge
Deuxième légion des Francs

Les légions départementales créées en 1815 par amalgame de l'infanterie de ligne et l'infanterie légère de l'armée impériale française en une seule arme.
 La Légion étrangère, un corps d'élite de l'armée française fondée en 1831.

Les légions tchécoslovaques (1915-1919).
 La Légion espagnole, un corps d'élite de l'armée espagnole fortement inspiré par la Légion étrangère française, fondée en 1920.
 La Légion arabe, un corps d'auxiliaires arabes de l'armée britannique créé en 1920 à l'origine de l'armée jordanienne, assimilé en 1956.
 Légion française des combattants (1940-1944), organisation vichyste des anciens combattants.
 Légion Condor, une force aérienne de l'Allemagne nazie, qui combattit en Espagne durant la guerre civile (1936-1939).
 Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF, 1941-1944), régiment d'infanterie créé pour le front Russe. 
 Légion tricolore (1941-1942), un groupe créé par Vichy pour assimiler la LVF.

Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, une unité militaire de la légion étrangère volontaire de la force de défense territoriale ukrainienne créée en février 2022 pour combattre lors de l'invasion russe de l'Ukraine.

Une distinction 
 Légion d'honneur, une décoration honorifique créée par

Une formation politique 
La Légion, ligue nationaliste française (1924-1925)

Un album de bande-dessinée 
 Légion, le titre du premier tome de la série de bande dessinée Dans la nuit.

Téléfilms 
 Légion, un téléfilm de Philippe Joulia sorti en 1972 dans lequel joue Pierre Trabaud
  un téléfilm de Jon Hess sorti en 1998

Films 
 Légion étrangère, film américain de Robert Florey sorti en 1948
 La Dernière Légion, un film réalisé par Doug Lefler et sorti en 2007
 Légion, l'armée des anges, un film réalisé par Scott Charles Stewart et sorti en 2010

Série télévisée 
 Legion, une série télévisée créée par Noah Hawley diffusée depuis 2017.

Jeux vidéo 
 Legion est le nom de la sixième extension du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de Blizzard, World of Warcraft.
 Legion, un jeu vidéo de Telenet sorti en 1990.
 Legion, un jeu vidéo de Slitherine sorti en 2006.

Des artistes 
 Legion, de son vrai nom Erik Hagstedt, un chanteur suédois de Black metal
 Renegade Legion, pseudonyme alternatif de Lunatic Asylum, DJ français produisant des musiques électroniques trance et gabber.

Personnages 
 Légion est un personnage de la série de jeux vidéo Mass Effect. Il tient son nom de l'évangile selon St Marc.
 Légion est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Notes et références